O termo Columbia City pode referir-se a:
 Columbia City, cidade norte-americana do estado do Oregon
 Columbia City, cidade norte-americana do estado de Indiana
 Columbia City, bairro do município brasileiro de Guaíba

Desambiguação